Louise Roy peut désigner :
 Louise Roy, administratrice canadienne de sociétés publiques et privées ;
 Louise Roy, dramaturge et scénariste de télévision québécoise.